Slovenië
 Loke (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško in de NUTS-3-regio Spodnjeposavska
 Loke (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica in de NUTS-3-regio Goriška
 Loke (Straža), een plaats in de Sloveense gemeente Straža in de NUTS-3-regio Jugovzhodna Slovenija
 Loke (Tabor), een plaats in de Sloveense gemeente Tabor in de NUTS-3-regio Savinjska

Zweden
 Loke (Östersund), een plaats in de gemeente Östersund in het landschap Jämtland en de provincie Jämtlands län in Zweden

Zie ook
 Loki (doorverwijspagina)